Ерикс може да се отнася за:

 Ерикс, герой от древногръцката митология;
 Ерикс (Сицилия), пунически град в антична Сицилия;
 Ерикс, едноименна на града в Сицилия, и втора по височина на острова, планина след Етна - днес Монте Ериче.